Název Chylice má více sídel:
 Chylice (Útvina), část obce Útvina v okrese Karlovy Vary
 Chylice (Ostrožská Nová Ves), část obce Ostrožská Nová Ves v okrese Uherské Hradiště